Duyure kan syfta på:

Honduras 

 Duyure (kommun), Choluteca, 
 Duyure (ort), Choluteca,